Банфи:

 Банфи — трансильванский дворянский род венгерской крови.
 Банфи, Дежё (1843—1911) — венгерский политический деятель.
 Банфи, Миклош (1873—1950) — венгерский дипломат, писатель из трансильванского рода Банфи.
 Банфи, Рауль (1914—1995) — уругвайский футболист.
 Банфи, Эмилио (1881—?) — итальянский легкоатлет.